Ага́рь (, Хагар, странница; ; ; , Хаджар) — египтянка, рабыня, служанка Сарры во время бездетности последней, ставшая наложницей Авраама и родившая ему сына Измаила.

Когда Исаак, сын Авраама от Сарры, стал подрастать, Агарь вместе с Измаилом по настоянию Сарры были изгнаны из дома Авраама.

Агарь ушла на юг, поселилась в Аравийской пустыне, где Измаил впоследствии стал родоначальником арабских племён, прозванных измаильтянами (по его имени) и агарянами (по имени его матери). В качестве матери Измаила, традиционно считающегося прародителем арабов, Агарь занимает важное место в арабских преданиях.

В арабской литературе сохранилось много легенд об Агари, в живописи сцена изгнания Агари и Измаила из дома Авраама многократно воспроизводилась художниками всех времён.

В честь Агари назван астероид (682) Агар, открытый в 1909 году.

В Библии 
Согласно книге Бытия (Быт 16. 1-16; 21. 9-21), Агарь — служанка Сарры, которая, став наложницей Авраама, родила ему первого сына — Измаила. Бездетная Сарра в соответствии с существовавшим тогда обычаем предложила Аврааму «войти» к их вывезенной еще из Египта служанке Агари, чтобы затем усыновить детей от нее (ср. Бытие, гл. 30, где так же поступают Рахиль и Лия). Этот обычай отражен во внебиблейских источниках (Нузи и законах Хаммурапи), и, согласно им, жена, которая не могла родить, должна была предоставить мужу свою служанку, рожденные же служанкой дети, если законный наследник так и не появился на свет, считались законными (Зыков. С. 420; Лопухин. 1904. С. 30). Уже во время беременности Агари в надежде передать главенство в семье своему будущему ребенку возгордилась и стала непочтительна к своей госпоже. В ответ Сарра с соизволения мужа начала притеснять Агарь, и та была вынуждена бежать в пустыню (вероятная этимология имени Агари — бегство, беглая; ср. араб. - бегство). В пустыне у источника ее нашел Ангел Господень, убедил смириться и дал ей обетование о сыне и о рождении от него многочисленного воинственного племени (см. Измаильтяне). В честь этой встречи источник был назван Беэр-лахай-рои (источник Живаго, видящего меня). Возвратившись к Аврааму, Агарь родила ему сына, названного Измаилом. После того как 14 лет спустя у Сарры во исполнение обетований родился собственный сын Исаак, на пиру в день отнятия его от груди матери конфликт между госпожой и служанкой разгорелся вновь, и Авраам с благословения Бога удалил Агарь и Измаила из дома (обычай, которому также находятся параллели в законодательных текстах Хаммурапи - см. Зыков. С. 514). Заблудившись в пустыне, Агарь едва не потеряла сына, умиравшего от жажды, но Бог спас изгнанников, показав Агари колодец с водой, и подтвердил обетование о происхождении от Измаила великого воинственного народа. В апокрифе книги Бытия (1Q Gen. Ap. 20: 32) (см. Кумранские рукописи) сообщается, что Агарь была подарена Аврааму вместе с другими великими дарами фараоном, когда Господь поразил фараона болезнью (Быт 12). Позднейшие предания дополняют библейский рассказ, делая из Агари дочь фараона и описывая подробности ее ссор с Саррой (Берешит Рабба 45; 53).

Апостол Павел в Послании к Галатам понимает рассказ об Агари как аллегорию о синайском законодательстве («нынешнем Иерусалиме») и придерживающихся его иудеях. Им противопоставляется свободная жена Авраама Сарра как праматерь принадлежащих «вышнему Иерусалиму» христиан. Подобно тому как Агарь по повелению Божию удалилась из дома Авраамова, так и иудеи, желающие оставаться под игом закона и после пришествия Христа, не могут быть наследниками Его царства (Гал 4. 22-30). Отношение между Саррой и Агарью и их детьми, судьба Агари и Измаила, по мысли святого Кирилла Александрийского, прообразовали отношение новозаветной и ветхозаветной Церкви и судьбу последней в новозаветное время (Искусные объяснения избранных мест из книги Бытия // Творения. Ч. 4. С. 139-142). Спасение сына Агари в пустыне знаменовало собой спасительную благодать Крещения (Григорий Нисский, св. Слово на день Светов // Творения. Ч. 8. С. 12-13; Епифаний Кипрский, св. Краткое истинное слово о вере вселенской и апостольской церкви. Гл. 7 // Творения. Ч. 5. С. 321).

В Коране 
В исламском предании Агарь называют Хаджар (). Так же, как и в библейской истории, Хаджар является женой Авраама (пророка Ибрахима) и матерью его старшего сына Измаила (Исмаила). Она была дочерью египетского фараона.

Когда Сара вместе с Ибрахимом прибыла из Вавилона в Египет, египетский фараон подарил ей Хаджар, и она сделала ту своей служанкой. Сара на протяжении длительного периода не имела детей и поэтому сама рекомендовала Ибрахиму жениться на Хаджар. После того как Хаджар родила от Ибрахима сына Исмаила, Сара стала ревниво относиться как к младенцу, так и к Хаджар. По этой причине Аллах приказал Ибрахиму увести мать с сыном в район Мекки и оставить их там. Ибрахим повиновался и перевёз их в безводную пустыню, а сам вернулся к себе домой. Через некоторое время у Хаджар закончились запасы воды и она была вынуждена пойти на её поиски. В этот момент под ногами маленького Исмаила появился источник, который называемый Замзам.

Хаджар с Исмаилом поселились возле Замзама, и спустя некоторое время в район Мекки подошло йеменское племя джурхумитов. Они попросили у Хаджар разрешения поселиться здесь, и она разрешила им остаться. Достигнув совершеннолетия, Исмаил женился на джурхумитке, от которой у него родились 12 сыновей. Хаджар умерла и была похоронена недалеко от Каабы в местности Хиджр.

Образ в кино 
 «Библия» (Италия, США, 1966), режиссёр Джон Хьюстон. В роли Агари — Зоя Саллис
 «Авраам: Хранитель веры» (США, Италия, Великобритания, 1994), режиссёр Джозеф Сарджент. В роли Агари — Каролина Роси

Галерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Статья "Агарь" из Православной энциклопедии https://www.pravenc.ru/text/63176.html

 

Женщины Пятикнижия
Рабы
Авраам
Персонажи Книги Бытия
Наложницы и конкубины
Общавшиеся с ангелами